Susana González puede referirse a:

 Susana González Muñoz (1946/1947-), política ecuatoriana, primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso Nacional de Ecuador.
 Susana González del Río (1974-), actriz y modelo mexicana.
 Susana González Rosado (1973 - ), política ecuatoriana, actual prefecta de la provincia del Guayas.
 Susana González, regatista española, dos veces campeona del mundo con Ana Nagore en clase Vaurien.